Il termine inglese Iterator è usato nel linguaggio tecnico italiano relativo alla programmazione orientata agli oggetti per riferirsi a:
 Iterator (o iteratore) – oggetto
 Iterator – design pattern